Millerelix är ett släkte av snäckor. Millerelix ingår i familjen Polygyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Millerelix